Трезу́бец, Тризуб может означать:
 Трезубец — холодное оружие, распространенное среди гладиаторов во времена Римской империи.
 Трезубец — действующий вулкан на острове Уруп.
 Трезубец — в математике: вид кубической кривой.

См. также 
 Знаки Рюриковичей, особенно Тризуб князя Владимира.
 Тризуб — основной элемент герба Украины.
 «Тризуб» — украинская праворадикальная организация.
 Невский трезубец — неофициальное название застройки левобережной части Санкт-Петербурга.